Олешківські піски — найбільший за площею природний піщаний масив (арена) у Європі.
 Олешківські піски — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 Олешківські піски — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.